dawne gminy (zbiorowe, uprzednio jednostkowe):
 gmina Ligota – dawna gmina wiejska, powiat bielski, woj. katowickie (z siedzibą w Ligocie)
 gmina Ligota – dawna gmina wiejska, powiat krotoszyński, woj. poznańskie (z siedzibą w Ligocie)
 gmina Ligota Książęca – dawna gmina wiejska, powiat namysłowski, woj. opolskie (z siedzibą w Ligocie Książęcej)
 gmina Ligota Zamecka – dawna gmina wiejska, powiat kluczborski, woj. opolskie (z siedzibą w Ligocie Zameckiej)

dawne gminy (wyłącznie jednostkowe za II RP):
 gmina Ligota (Pszczyńska) – dawna gmina jednostkowa, powiat pszczyński, woj. śląskie (1922-1924)
 gmina Ligota Rybnicka – dawna gmina jednostkowa, powiat rybnicki, woj. śląskie (1922-1945)
 gmina Ligota Tworkowska – dawna gmina jednostkowa, powiat rybnicki, woj. śląskie (1922-1945)
 gmina Ligota Woźnicka – dawna gmina jednostkowa, powiat lubliniecki, woj. śląskie (1922-1945)
 gmina Ligotka Kameralna – dawna gmina jednostkowa, powiat cieszyński (zachodni), woj. śląskie (1938-39)

Zobacz też: 
 gmina Lgota Wielka (dawn. gmina Ligota Wielka)